La  blindée blindée (en russe , est une grande unité blindée soviétique qui combattit lors de nombreux affrontements militaires durant la front de l'Est (la Seconde Guerre mondiale).

Remise sur pied en 2013 pour former la première armée de la Garde.

Grande Guerre patriotique

Guerre froide

Armée russe 
Elle fait partie des troupes qui furent déployées à Moscou en 1991 et supportant le pouvoir de Yelstin.

En images 
Lors de la journées portes ouvertes en 2017.

Guerre contre l'Ukraine 

 Offensive de l'Est de l'Ukraine.
 Bataille de Sievierodonetsk (2022).
 Bataille de Roubijné.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Corps blindé.
 Corps mécanisé.
 Histoire militaire de l'Union soviétique.
 Armée de terre russe#Districts militaires et armées.

Unité ou formation militaire créée en 1942
Armée soviétique de la Seconde Guerre mondiale
Unité de la Garde soviétique
Unité blindée
Unité ou formation militaire dissoute en 2010
Unité ou formation militaire créée en 2013
Unité militaire russe